Le tournoi de tennis de Moscou est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2004, classée en catégorie Tier I, se dispute du 11 au .

Anastasia Myskina remporte le simple dames. En finale, elle bat Elena Dementieva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anastasia Myskina et Vera Zvonareva.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2004
Kremlin
Sport en Russie en 2004
Tennis en octobre 2004